Das Wort Unit (englisch „Einheit“)  steht für:
 in der Chemie die Atomare Masseneinheit
 in der Medizin und Biochemie die Enzymeinheit der katalytischen Aktivität
 in der Medizin als Maßeinheit für Dosierung von Präparaten, siehe Internationale Einheit
 eine Maßeinheit in Elektronikgehäusen in Racks, siehe Höheneinheit
 in der Programmiersprache Pascal ein gesondert übersetztes Quelltextmodul, siehe Unit (Programmiersprache Pascal)
 ein Motorradmodell des österreichischen Herstellers KTM, siehe KTM Unit
 einen ehemaligen britischen Automobilhersteller, siehe Rotary Unit Company
 die erste Filmcrew bei Dreharbeiten, eine zweite wird als Second Unit bezeichnet
 die amerikanische Fernsehserie The Unit – Eine Frage der Ehre
 eine aus der Serie Doctor Who stammende Geheimorganisation, siehe Liste der Rassen und Einzelwesen aus Doctor Who#UNIT

Siehe auch:
 Junit